Bartolomeo Bimbi – pittore italiano
 Franca Bimbi – politica italiana
 Mido Bimbi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Bimbi – singolo discografico